

Cinema 
 The Dark Horse (1932), filme estadunidense com Warren William e Bette Davis
 The Dark Horse (1946), filme estadunidense com Phillip Terry e Ann Savage
 The Dark Horse (2014), filme neozelandês com Cliff Curtis

Música 
 Dark Horse (álbum de George Harrison)
 Dark Horse (álbum de Nickelback)
 "Dark Horse" (canção) — da cantora Katy Perry com o rapper Juicy J

Outros usos 
 Dark Horse Comics

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música